Васа́ри () — венгерская фамилия:
 Васари, Габор (1897—1985) — венгерский писатель и сценарист
 Васари, Колош Ференц (1832—1915) — венгерский кардинал
 Васари, Пири (1901—1965) — венгерская актриса, сестра Габора фон Васари
 Васари, Янош (1899—1963) — венгерский актёр, сценарист и режиссёр, брат Пири и Габора Васари
 Васари, Янош (1867—1938) — венгерский художник